По данным Центральное статистическое управление количество живорожденных в 2015 году был 91 700 человек (9.3 ‰, количество родились в год на 1000 жителей).

Количество живорожденных 

Количество живорожденных по данным Центральное статистическое управление за эти годы, по медье:

Общий коэффициент рождаемости 

Общий коэффициент рождаемости по данным Центральное статистическое управление за эти годы, по медье (в %):

Суммарный коэффициент рождаемости 

Суммарный коэффициент рождаемости по данным Центральное статистическое управление за эти годы, по медье:

См. также 

 Население Венгрии
 Список стран по уровню рождаемости
 Список стран и зависимых территорий по суммарному коэффициенту рождаемости

Примечания

Ссылки 

Венгрия
Население Венгрии